William Tannen désigne plusieurs personnes, notamment :
 William Tannen (1942-), réalisateur, acteur, scénariste, producteur et directeur de production américain ;
 William Tannen (1911-1976), acteur américain.